Ljubinje je lahko:
 Ljubinje, Veliko Gradište (Srbija)
 Ljubinje, Ljubinje (Bosna in Hercegovina)